Саламанка може да се отнася за:
 Саламанка, град в Испания
 Саламанка, провинция в Испания
 Саламанка, испански футболен отбор
 Саламанка, град в Мексико